Buglossum angustifolium  puede referirse a la:
descrita por (L.) Moench es la Anchusa officinalis subsp. officinalis  
descrita por All. es la Anchusa undulata subsp. undulata

Referencias